Berberisch steht für

 Berber, eine Sammelbezeichnung für bestimmte indigene Ethnien in Teilen Nordafrikas
 Berbersprachen, ein Zweig der afroasiatischen Sprachen, der in einigen Teilen Nordafrikas von Berbern gesprochen wird